La rivière Edwards  (en ) est un cours d’eau de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Géographie 
C’est un affluent de la rivière Bealey ; Elle prend naissance dans la chaîne de Polar Range à l’ouest d’Arthur's Pass et s’écoule vers le sud-ouest au sein du Parc national d'Arthur's Pass. La rivière Mingha la rejoint juste avant son entrée dans la rivière Bealey, qui est l’une des sources de la rivière Waimakariri .

Un chemin de randonnée court pour une partie de son trajet le long de la rivière vers un refuge .

Voir aussi 

 Liste des cours d'eau de la Nouvelle-Zélande

Notes et références

Notes

Références 

Land Information New Zealand - Search for Place Names

 Cours d'eau de la région de Canterbury en Nouvelle-Zélande